Dirty Dynamite е седемнадесети студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Включва кавър на песента Help! от The Beatles.

Състав 
 Фернандо фон Арб – китара
 Крис фон Рор – бас
 Марк Колер – китара
 Марк Сторс – вокали
 Манди Майер – китара
 Коста Зафириу – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 2013 година